Thiele kan som auktorsförkortning betyda:

 Johannes Thiele (1860-1935)
 Günter Thiele
 Kevin Thiele
 Wolfgang Thiele

Robotskapade auktorsförkortningar